2 miejscowości w Polsce:
 Cybulin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bodzanów
 Cybulin – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Biały Bór

Linki zewnętrzne